Zeyn ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Zeyn, deutscher Kriminalschriftsteller 
 Henny Zeyn (1906–1970), deutsche Filmschauspielerin und Regieassistentin